GP2 Series 2013 var den nionde säsongen av formelbilsmästerskapet GP2 Series. Den första tävlingen kördes i samband med Malaysias Grand Prix på Sepang International Circuit den 23-23 mars, och den sista i samband med Abu Dhabis Grand Prix på Yas Marina Circuit den 2-3 november. Fabio Leimer vann förarmästerskapet och Russian Time vann teammästerskapet.

Team och förare

Tävlingskalender

Resultat

Slutställningar 
Race 1

Race 2

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Säsonger 

GP2-säsonger
Motorsportevenemang 2013